48-й чемпионат мира по академической гребле проходил с 9 сентября по 16 сентября 2018 года в Болгарии в городе Пловдив. На чемпионате было разыграно двадцать девять комплектов наград, по 10 у мужчин и у женщин и ещё 9 в парагребле.

Общая информация 
В 2013 году Пловдив, Болгария и Сарасота, штат Флорида, подали заявку на проведение чемпионата мира по гребле 2017 года.

В апреле 2013 года члены комитета Международной федерации гребли (FISA) посетили город во Флориде, а после отправились в Пловдив. Затем, было отмечено, что в Пловдиве состоялся чемпионат мира по гребле 2012 года и что конкурсная документация на 2017 год не была доработана.

Перед следующим конгрессом FISA, предложение из Пловдива было изменено. На конгрессе FISA, который состоялся 2 сентября 2013 года, право на турнир 2017 года получила американская заявка, а на турнир 2018 года болгарская.

Пловдив до этого чемпионата мира проводил два юниорских первенства планеты в 1999 и 2012 годах, а также европейский чемпионат 2011 года.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пара-гребля

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Чемпионат на сайте Международной федерации академической гребли FISA

Чемпионаты мира по академической гребле
Спорт в Болгарии в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Сентябрь 2018 года
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира в Болгарии